Residenzstraße steht für:
 Residenzstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Reinickendorf
 Residenzstraße (Lemgo), siehe Liste der Baudenkmäler in Lemgo
 Residenzstraße (München)
 Residenzstraße (Neuburg an der Donau), siehe Liste der Baudenkmäler in Neuburg an der Donau
 Residenzstraße (Paderborn), siehe Liste der Baudenkmäler in Paderborn-Schloß Neuhaus
 Residenzstraße (Trier), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Trier-Pfalzel

 U-Bahnhof Residenzstraße, Berliner U-Bahnstation

Siehe auch:
 Residenzplatz